Cat Island kan syfta på:

Antarktis 

 Cat Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Cat Island (Tasmanien), ö,

Bahamas 

 Cat Island, Bahamas, ö och distrikt,

Bermuda 

 Cat Island (ö i Bermuda), Pembroke,

Mauritius 

 Pierrot Island, ö, Rodrigues, 

Robotskapade Australienförgreningar